Keōpūolani, Reina consorte de Hawái (1778–1823) fue una reina consorte de Reino de Hawái y era la esposa de más alto rango del Rey Kamehameha I, al haber nacido Princesa de la Isla de Hawái.

Biografía 
Los padres de la princesa Keōpūolani eran hermanos entre sí, porque compartían la misma madre. Por tanto, Keōpūolani sólo tuvo una abuela, nacida Princesa de Maui. 

Fue la madre del Rey Kamehameha II, del Rey Kamehameha III y de la princesa Nāhienaena. 
Su nombre significa en castellano Asamblea de las nubes del cielo.

Su rango social era tan alto que para cualquier plebeyo, el mero hecho de tocar su sombra podía suponerle la muerte. Pero Keōpūolani tenía muy buen corazón, y jamás hizo uso de esta prerrogativa, basada en las viejas costumbres hawaianas.

Desempeñó un papel fundamental en la abolición del sistema hawaiano del kapu en 1819. Fue una de los primeros hawaianos en aceptar a los misioneros, en convertirse al cristianismo, y la primera persona bautizada como protestante, por el Reverendo William Ellis de Lāhainā, una hora antes de su fallecimiento.</blockquote>Tomó el nombre de Harriet, como la esposa del otro misionero que estaba con ellos, James Stewart. A su hija también dispuso que se la llamase en su posterior bautismo así.

Está enterrada junto a su hija en la iglesia de Waiola, Maui.

Ancestros

Referencias 

Monarcas de Hawái